Mosert ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Mosert (* 1950), deutscher Fußballspieler in der DDR-Oberliga
 Kurt Mosert (1907–1934), deutscher SA-Führer